Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1987.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spieler:
  (erreichte das Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)
  (Zweite Runde)
  (Zweite Runde)
  (Halbfinale)
  (Finale)
  Lipták (Zweite Runde)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 31. Jahrgang (1987), Heft 5 (fälschlicherweise mit 32. Jahrgang bezeichnet)

1987
Tennisturnier 1987